Non Servium — испанская Oi!-группа из Мостолес (провинция Мадрида). Они заявили о себе в конце 90-х годов. Non Servium — это неправильная форма написания по-латински (правильная Non Serviam), что можно перевести как «я не буду тебе служить». Именно это известное библейское изречение израильский народ говорил богу, и, вопреки религии, эту цитату произносил сатана после того, как его изгнали с небес.

Стиль 
Non Servium играют быструю, мощную и агрессивную музыку. Преимущественно тексты песен о насилии в качестве оборонительного оружия против государства и нацистов; о дружбе и преданности; о двусмысленных и аполитичных вещах; о торговле людьми; о капитализме, о политиках и их вранье, о ночи и протяжённости и т. д. Группа имеет очевидное отношение к панк- и скинхед-движениям. В испано-говорящих странах некоторые их песни, такие как N.S.A, Antinazis, Bronca… стали гимнами среди скинхедов-антифашистов, которые слушают их музыку.

За время своего существования команда выпустила 4 альбома: Orgullo Obrero, NSA La Santa Familia , El Imperio del Mal и El Rodillo del Kaos. Стоит отметить разницу в стилях между первым альбомом и последующими, песни которых более мощные и более приближены к хардкору. Такие композиции, как «El espíritu del Oi!», «Punks y Skins», «Antinazis», «Nosotros somos la Venganza» (версия Animales Muertos), «Cambio de Orden» o «Lágrimas de Sangre» «Bendita Locura», «Sangre por Sangre» стали известными на весь мир.

Среди Oi!-групп антифашистского движения, которые поют на испанском языке, Non Servium, наряду с мадридцами Kaos Urbano и Núcleo Terco, являются крупнейшими представителями этого музыкального направления.
Они дружат с фанатской ультрас-группировкой футбольного клуба Райо Вальекано, которой они посвятили песню ADRV Hools со своего последнего альбома El Rodillo del Kaos.

Дискография

Orgullo Obrero (1999) 
 Bronca
 Non Servium
 Punks y Skins
 El Elegido
 Escucha el Oi!
 Cabezas Rapadas
 Lucha Armada
 Mata-hippies
 Nosotros Somos la Venganza
 Orgullo Obrero
 Donde Vamos la Liamos
 Seguimos Siendo
 Hooligans

N.S.A. La Santa Familia (2002) 
 Ratas
 Violencia
 Mi Clase
 Antinazis
 Jack el destripador
 El Espíritu Del Oi!
 En Tus Carnes
 N.S.A. (Non Servium Army)
 Tu Ira
 ¿Qué Pasó En El Lieja?
 Escucha el Oi!

El Imperio del Mal (2007) 
 Imperio del Mal
 Nuestra Lucha
 Todos al Suelo
 Mi Vida Loca
 Cambio de Orden
 Muerte en vida
 El Impacto del Discreto
 Lágrimas de Sangre
 Dinero
 Ratas De Ciudad
 Warriors
 Torpedo

El Rodillo Del Kaos (2011) 
 El Rodillo Del Kaos
 Generación Dormida
 A.C.A.B.
 Nuestra Cruz
 Mi Barrio Or Die
 La Maldición
 3 Letras
 Sangre Por Sangre
 Civilización
 A.D.R.V. Hools
 Animal
 Bendita Locura
 Los Putos Amos

Resurgir (2015) 
 Apestan
 Desperté
 Mi Pacto
 Madrid
 Resurgir
 Apártate
 La Era Del Terror
 Los Demonios De La Noche
 Buitres
 Mi Prisión
 Rock’n'rolla

Панк-рок-группы
Группы хардкора
Oi!